Heidenberg kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Heidenberg (Roth) – kulle i Bayern, 
 Heidenberg (Wasgauer Felsenland) – berg i Rheinland-Pfalz, 
 Heidenberg (kommunfritt område) – Landkreis Roth, Bayer